Maardu Linnameeskond, beter bekend als Maardu LM, is een Estische voetbalclub uit Maardu. De club werd in 1997 opgericht en stond enige jaren bekend als Maardu FC Starbunker vanwege sponsorredenen. De clubkleur is blauw en men speelt de thuiswedstrijden op het kunstgras van het Maardu Linnastaadion.

Vanaf 2006 schiet de club als een speer omhoog in het voetbalsysteem van Estland. In 2006 promoveerde de club naar de III liiga. Daar won Maardu in 2011 haar poule en speelde vervolgens in de II liiga waar de club in 2013 ook deze competitie won en naar de nieuwe Esiliiga B promoveerde. In 2015 won men de Esiliiga B en waardoor de blauwen in 2016 voor het eerst in de Esiliiga uit zouden komen. Daarin werd de club in 2017 kampioen, maar zag om financiële redenen af van promotie. In 2018 werd Maardu wederom kampioen en promoveerde toen wel naar de Meistriliiga. In 2019 eindigde de club als laatste en degradeerde weer. 

Hoewel het in 2021 weer kampioen werd van de Esiliiga, trok het zich daarna terug uit het profvoetbal.

Eindklasseringen vanaf 2000

|}
De Esiliiga B startte in 2013. Daarvoor was de Liiga II het derde voetbalniveau in Estland.

Eindresultaten

Externe link
 Officiële website

Estische voetbalclub